Spojení písmene B a číslice 3 může mít různé významy:

 Tatra B3 – vlečný tramvajový vůz, vyráběný v 70. a 80. letech 20. století československou firmou ČKD Tatra Smíchov
 vitamín B3 – niacin, ve vodě rozpustný vitamín
 cyklin B3 – bílkovina
 silnice B3 (Německo) – německá spolková silnice
 silnice B3 (Rakousko) – rakouská silnice
 B3 (burza) – burza v Brazílii
 židle B3 – židle navržená v rámci školy Bauhaus
 model B3 – model chování betonu při dotvarování
 spektrální třída B3
 Albatros B.III – německý vojenský průzkumný dvouplošník
 Keystone B-3 – americký bombardér
 B3 – standardní formát papíru (ISO 216: 353×500 mm)
 tón B3 (snížený tón H3)
 b3 – pole šachovnice

Zkratky
Značky